4 miejscowości w Polsce: 
 Oleszno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie 
 Oleszno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin 
 Oleszno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz
 Oleszno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gm. Drawsko Pomorskie